

Cinema
 Purple Haze – film del 1983

Musica
 Purple Haze – singolo di Jimi Hendrix del 1967
 Purple Haze – singolo dei Groove Armada del 2002
 Purple Haze – album di Cam'ron del 2004
 Purple Haze – album di Entics del 2017

Altro
Purple Haze – tipo di birra
Purple Haze – tipo di cannabis
Purple Haze – tipo di LSD
Purple Haze – videogioco